Regierung Eden bezeichnet folgende Regierungen:

 Regierung Eden, Regierung in Großbritannien 1955–1957 unter Anthony Eden, siehe Kabinett Eden
 Regierung Edén, Regierung im Königreich Schweden 1917–1920 unter Nils Edén